Брижчук Антон Анатолійович (* 1998) — український футболіст, нападник вінницької «Ниви».
 Брижчук Тимофій Анатолійович (* 1996) — український футболіст, півзахисник вінницької «Ниви».
Українські прізвища